Avulsión, en general, se refiere a un desgarro o pérdida. Específicamente, puede referirse a: 

 una forma de amputación cuando la extremidad es arrancada por un traumatismo, en vez de ser cortada mediante técnica quirúrgica.
 fractura de avulsión
 en derecho (también bienes raíces, geología), avulsión (derecho) se refiere a la pérdida repentina de la tierra por la acción del agua;
 Avulsión (geomorfología), al abandono de un cauce viejo del río y la creación de uno nuevo.
Nota:
lesión de avulsión es la eliminación de todas las capas de la piel por abrasión;